Стру̀йно е село в Североизточна България. То се намира в община Шумен, област Шумен на 15 км от град Шумен.

География 
Разположено е на главен път Е70 Варна – Русе, на разклона за с. Хитрино.

Население

Численост на населението според преброяванията през годините 
В миналото селото е било по-многолюдно, но броят на жителите му трайно намалява с времето. Голяма част от тях работят в чужбина. ,

Етнически състав 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Обществени институции 
 Кметство.
 Читалище „Христо Ботев“. Действащо читалище, регистрирано под номер 2182 в Министерство на Културата на Република България.
 Целодневна детска градина/ясла „Калинка“ с общинско финансиране.

Културни и природни забележителности 
В читалището са организирани група за ориенталски танци „Букет“, женска фолклорна група „Втора младост“, група за песни и танци, кръжок „Млад цветар“. Има библиотека с 3749 издания.

В селото има православна църква „Св. Иван Рилски“.

Източници 

Села в област Шумен
Населени места в община Шумен